Canberra – stolica Australii
 English Electric Canberra – brytyjski bombowiec
 Martin B-57 Canberra – amerykański bombowiec
 Martin/General Dynamics RB-57F Canberra – wysokościowy samolot rozpoznawczy
 HMAS Canberra – nazwa trzech okrętów australijskich
 USS Canberra – nazwa dwóch okrętów amerykańskich
 SS Canberra – brytyjski statek pasażerski